Zénobe (du grec Ζηνόβιος ; en ) est un prénom masculin. Il a pour équivalent féminin Zénobie. Il a pour dérivé Zénobin et est fêté le 29 octobre

Dans d'autres langues
 en russe : Зиновий (transcrit Zinovi)

Personnes

 Zénobios, , sophiste grec de Rome, auteur des Proverbes.
 Zénobe de Florence, Zenobius, saint Zénobe (337-417), premier évêque de Florence.
 Zénobe Gramme, inventeur belge du premier générateur électrique appelé dynamo Gramm.

 Le prix Zénobe est un concours organisé par la Région wallonne qui récompense l'innovation technologique.

Références